Steinebach an der Wied, een plaats in het Duitse district Westerwaldkreis, Rijnland-Palts
Steinebach/ Sieg, een plaats in het Duitse district Altenkirchen, Rijnland-Palts